

Biológia
 nappali lepkék
 A pillangószerűek avagy pillangó-formájúak (Papilionoidea) öregcsaládja
 A pillangófélék (Papilionidae) családja
 A pillangósvirágúak (Fabaceae vagy Leguminosae) a hüvelyesek (Fabales) névadó családja mintegy 17 000 fajjal.

Regények
 Pillangó: Henri Charrière műve
 Pillangó: Móricz Zsigmond műve

Filmek, sorozatok
 Pillangó: Henri Charrière bestselleréből készült 1973-as film Steve McQueen főszereplésével.
 A pillangó: 2002-es francia filmdráma, írója és rendezője Philippe Muyl.
 Pillangó: Móricz Zsigmond kisregényéből készült film (1970), Kozák András (Darabos Jóska) és Venczel Vera (Hitves Zsuzsika) főszereplésével, rendező: Esztergályos Károly.
 Pillangó: Móricz Zsigmond Pillangó című regényének filmváltozata (2012), Adorjáni Bálint és Bánovits Vivianne főszereplésével, rendező: Vitézy László.
 Pillangó-hatás (The Butterfly Effect): 2004-es amerikai film.
 Pillangó – Az alvilág úrnője: 2012-es kolumbiai telenovella.
 Pillangó: Henri Charrière bestselleréből készült 2017-es film, az 1973-as remake-je.

Zeneművek
Pillangókisasszony: Giacomo Puccini operája

Egyéb 
 pillangóúszás
 Pillangóhatás
 A pillangópikkely ritka heraldikai prém